Merc steht für:
 Meroitische Schrift (ISO-15924-Code) in der demotisch genannten Kursivvarietät

Merc ist der Familienname folgender Personen:
 Poldi Merc (1932–2021), österreichischer Bodybuilder und Unternehmer

MERC steht für:
 Mannheimer Eis- und Rollsport-Club, deutscher Sportverein; zum heutigen Eishockey-Verein siehe Adler Mannheim

Siehe auch:
 Merk
 Märk
 Merck

Abkürzung